Villanueva puede hacer referencia a:

Divisiones administrativas

en España

Andalucía

Provincia de Córdoba 
 Villanueva de Córdoba 
 Villanueva del Duque
 Villanueva del Rey

Provincia de Granada 
 Villanueva de las Torres
 Villanueva Mesía

Provincia de Huelva 
 Villanueva de las Cruces
 Villanueva de los Castillejos

Provincia de Jaén 
 Villanueva de la Reina
 Villanueva del Arzobispo

Provincia de Málaga 
 Villanueva de Cauche, localidad del municipio de Antequera.
 Villanueva de Algaidas
 Villanueva del Rosario
 Villanueva del Trabuco
 Villanueva de Tapia
 Villanueva de la Concepción

Provincia de Sevilla 
 Villanueva del Rey, localidad del municipio de Écija.
 Ramal de Villanueva, localidad del municipio de Espartinas.
 Villanueva del Ariscal
 Villanueva del Río y Minas
 Villanueva del Río, localidad del municipio de Villanueva del Río y Minas.
 Villanueva de San Juan

Aragón

Provincia de Huesca 
 Villanueva de Sigena

Provincia de Teruel 
 Villanueva del Rebollar de la Sierra

Provincia de Zaragoza 
 Villanueva de Gállego
 Villanueva de Jiloca
 Villanueva de Huerva

Principado de Asturias 
 Villanueva (Allande), lugar de la parroquia de San Salvador del Valledor, concejo de Allande.
 Villanueva (Aller), lugar de la parroquia de Moreda, concejo de Aller.
 Villanueva (Amieva), lugar de la parroquia de Sebarga, concejo de Amieva.
 Villanueva (Miranda), lugar de la parroquia de Miranda, concejo de Avilés.
 Villanueva (Navarro), lugar de la parroquia de (San Pedro) Navarro, concejo de Avilés.
 Villanueva (Belmonte de Miranda), aldea de la parroquia de San Martín de Lodón, concejo de Belmonte de Miranda.
 Villanueva (Boal), lugar de la parroquia de Serandinas, concejo de Boal.
 Villanueva (Cabranes), lugar de la parroquia de Santa Eulalia, concejo de Cabranes.
 Villanueva (Candamo), aldea de la parroquia de Llamero, concejo de Candamo.
 Villanueva San Cristóbal, aldea de la parroquia de Entreviñas, concejo de Cangas del Narcea.
 Villanueva (Cangas de Onís), lugar y parroquia, concejo de Cangas de Onís.
 Villanueva (Corvera de Asturias), lugar de la parroquia de Molleda, concejo de Corvera de Asturias.
 Villanueva (Gozón), aldea de la parroquia de Hères, concejo de Gozón.
 Villanueva (Grado), lugar de la parroquia de Pereda, concejo de Grado.
 Villanueva (Valdés), lugar de la parroquia de Trevías, concejo de Valdés.
 Villanueva (Llanera), aldea de la parroquia de San Cucufate de Llanera, concejo de Llanera.
 Villanueva de Pría, lugar de la parroquia de Pría, concejo de Llanes.
 Villanueva (Navia), parroquia, concejo de Navia.
 Villanueva (Oviedo), lugar de la parroquia de Villapérez, concejo de Oviedo.
 Villanueva de Fíos, caserío de la parroquia de Fíos, concejo de Parres.
 Villanueva (Parres), parroquia, concejo de Parres.
 Villanueva (San Antonio), caserío deshabitado de la parroquia de San Antonio, concejo de Piloña.
 Villanueva (San Juan de Berbío), caserío de la parroquia de San Juan de Berbío, concejo de Piloña.
 Villanueva (Pravia), caserío de la parroquia de Corias, concejo de Pravia.
 Villanueva (Ribadedeva), lugar y parroquia, concejo de Ribadedeva.
 Villanueva (Santo Adriano), lugar y parroquia, concejo de Santo Adriano.
 Villanueva (Siero), caserío de la parroquia de Vega de Poja, concejo de Siero.
 Villanueva (Teverga), lugar y parroquia, concejo de Teverga.
 Villanueva de Rañadoiro, caserío de la parroquia de La Pereda, concejo de Tineo.
 Villanueva de Sorriba, aldea de la parroquia de Sorriba, concejo de Tineo.
 Villanueva de Oscos, villa y concejo.
 Villanueva (Villanueva de Oscos), parroquia, concejo de Villanueva de Oscos.
 Villanueva (Rozadas), aldea de la parroquia de Rozadas, concejo de Villaviciosa.
 Villanueva (San Justo), caserío de la parroquia de San Justo, concejo de Villaviciosa.
 Vilanova (Taramundi), localidad, concejo de Taramundi.

Cantabria 
 Villanueva (Liendo), localidad del municipio de Liendo.
 Villanueva de la Peña, localidad del municipio de Mazcuerras.
 Villanueva (Las Rozas de Valdearroyo), localidad del municipio de Las Rozas de Valdearroyo.
 Villanueva (Valdáliga), localidad del municipio de Valdáliga.
 Villanueva de la Nía, localidad del municipio de Valderredible.
 Villanueva de Villaescusa, localidad del municipio de Villaescusa.
 Villanueva (Valle de Villaverde), localidad del municipio de Valle de Villaverde.

Castilla-La Mancha

Provincia de Ciudad Real 
 Villanueva de la Fuente
 Villanueva de los Infantes
 Villanueva de San Carlos

Provincia de Cuenca 
 Villanueva de los Escuderos, localidad del municipio de Cuenca.
 Villanueva de Guadamejud
 Villanueva de la Jara

Provincia de Guadalajara 
 Villanueva de Alcorón
 Villanueva de Argecilla
 Villanueva de la Torre
 Villanueva de las Tres Fuentes, despoblado.

Provincia de Toledo 
 Villanueva de Alcardete
 Villanueva de Bogas

Castilla y León

Provincia de Ávila 
 Villanueva de Gómez
 Villanueva del Aceral
 Villanueva del Campillo
 Villanueva de Ávila

Provincia de Burgos 
 Villanueva-Carrales, localidad del municipio de Alfoz de Bricia.
 Villanueva-Matamala, localidad del municipio de Arcos.
 Villanueva-Soportilla, localidad del municipio de Bozoó.
 Villanueva Tobera, localidad del municipio de Condado de Treviño.
 Villanueva de los Montes, localidad del municipio de Oña.
 Villanueva de la Oca, localidad del municipio de La Puebla de Arganzón.
 Villanueva de Mena, localidad del municipio de Valle de Mena.
 Villanueva-Rampalay, localidad del municipio de Valle de Zamanzas.
 Villanueva de Odra, localidad del municipio de Villadiego.
 Villanueva de Puerta, localidad del municipio de Villadiego.
 Villanueva de Argaño
 Villanueva de Carazo
 Villanueva de Gumiel
 Villanueva de Teba
 Villanueva de las Carretas, localidad del municipio de Villaquirán de los Infantes.
 Villanueva la Blanca, localidad del municipio de Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja.
 Villanueva la Lastra, localidad del municipio de Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja.
 Villanueva de Río Ubierna, localidad del municipio de Merindad de Río Ubierna.

Provincia de León 
 Villanueva (Balboa), localidad del municipio de Balboa.
 Villanueva de Pontedo, localidad del municipio de Cármenes.
 Villanueva de Carrizo, localidad del municipio de Carrizo.
 Villanueva de Omaña, localidad del municipio de Murias de Paredes.
 Villanueva de Valdueza, localidad del municipio de Ponferrada.
 Villanueva de Jamuz, localidad del municipio de Santa Elena de Jamuz.
 Villanueva del Carnero, localidad del municipio de Santovenia de la Valdoncina.
 Villanueva del Condado, localidad del municipio de Vegas del Condado.
 Villanueva de las Manzanas
 Villanueva del Árbol, localidad del municipio de Villaquilambre.
 Villanueva de la Tercia, localidad del municipio de Villamanín.
 Villanueva de Manzaneda, despoblado del municipio de Garrafe de Torío.

Provincia de Palencia 
 Villanueva de Henares, pedanía del municipio de Aguilar de Campoo.
 Villanueva de la Torre, pedanía del municipio de Barruelo de Santullán.
 Villanueva de la Peña, pedanía del municipio de Castrejón de la Peña.
 Villanueva de Abajo, pedanía del municipio de Congosto de Valdavia.
 Villanueva del Monte, pedanía del municipio de Saldaña.
 Villanueva de Arriba, pedanía del municipio de Santibáñez de la Peña.
 Villanueva del Rebollar
 Villanueva de los Nabos, pedanía del municipio de Villaturde.
 Villanueva del Río, pedanía del municipio de Villoldo.

Provincia de Salamanca 
 Villanueva de los Pavones, antiguo municipio y pedanía del municipio de La Orbada.
 Villanueva de Cañedo, localidad del municipio de Topas.
 Villanueva del Conde

Provincia de Soria 
 Villanueva de Zamajón, localidad del municipio de Tejado.
 Villanueva de Gormaz

Provincia de Valladolid 
 Villanueva de Duero
 Villanueva de la Condesa
 Villanueva de los Caballeros
 Villanueva de los Infantes
 Villanueva de San Mancio

Provincia de Zamora 
 Villanueva de Valrojo, pedanía del municipio de Ferreras de Arriba.
 Villanueva de la Sierra, localidad del municipio de Pías.
 Villanueva de los Corchos, localidad del municipio de Videmala.
 Villanueva de Azoague
 Villanueva de Campeán
 Villanueva de las Peras
 Villanueva del Campo

Extremadura

Provincia de Badajoz 
 Villanueva de la Serena
 Villanueva del Fresno

Provincia de Cáceres 
 Villanueva de la Sierra
 Villanueva de la Vera

Comunidad de Madrid 
 Villanueva, localidad del municipio de San Sebastián de los Reyes.
 Villanueva de la Cañada
 Villanueva del Pardillo
 Villanueva de Perales

Región de Murcia 
 Villanueva del Río Segura

Navarra 
 Villanueva de Araquil (en euskera y oficialmente Hiriberri Arakil), localidad del municipio de Arakil.

 Villanueva de Arce (en euskera Hiriberri-Artzibar, y oficialmente Villanueva de Arce/Hiriberri-Artzibar), localidad del municipio de Arce/Artzi.
 Villanueva de Lónguida (en euskera Hiriberri-Longida, y oficialmente Villanueva de Lónguida/Hiriberri-Longida), localidad del municipio de Lónguida/Longida.
 Señorío de Villanueva, localidad del municipio de Puente la Reina.
 Villanueva de Aezkoa (en euskera Hiriberri, y oficialmente Hiriberri/Villanueva de Aezkoa)
 Villanueva de Yerri (en euskera Hiriberri Deierri, y oficialmente Villanueva de Yerri/Hiriberri Deierri), localidad del municipio de Valle de Yerri.

La Rioja 
 Villanueva de Cameros
 Villanueva de Matute, despoblado.
 Villanueva, despoblado.

País Vasco

Provincia de Álava 
 Villanueva de Valdegovía (en euskera Uribarri Gaubea), localidad y concejo del municipio de Valdegovía.

Provincia de Vizcaya 
 Villanueva de Presa, barrio del municipio de Carranza.

Comunidad Valenciana

Provincia de Castellón 
 Villanueva de Viver

Provincia de Valencia 
 Villanueva de Castellón

Argentina 
 Villanueva, localidad del partido de General Paz, provincia de Buenos Aires.

Colombia 
 Villanueva, municipio y población de Bolívar.
 Villanueva, municipio y población de Casanare.
 Villanueva, municipio y población de La Guajira.
 Villanueva, municipio y población de Santander.

Honduras 
 Villanueva (Honduras), municipio de Cortés.

México 
 Villanueva, municipio del estado de Zacatecas.
 Villanueva, localidad en el estado de Zacatecas.

Nicaragua 
 Villanueva, municipio del departamento de Chinandega.

Personas

Nombre 
 Villanueva Félix Cosse Vega (n. 1933), actor, director de teatro y escritor uruguayo.
 Villanueva Saravia Pinto (1964-1998), político uruguayo.

Apellido 
 Tomás de Villanueva (1486-1555), religioso español.
 Juan de Villanueva y Barbales (1681-1765), escultor español.
 Juan Antonio de Villanueva y Montes (1739-1811), arquitecto español.
 Joaquín Lorenzo Villanueva y Astengo (1757-1837), religioso, historiador y escritor español.
 Jaime Villanueva y Astengo (1765-1824), historiador español.
 Juan Bautista Arístides Villanueva Chenaut (1825-1900), comerciante y político argentino.
 Joaquín Villanueva Carrillo (1831-1906), político argentino.
 Elías Villanueva Delgado (1845-1913), político argentino.
 Miguel Villanueva y Gómez (1852-1931), abogado y político español.
 Felipe de Jesús Villanueva Gutiérrez (1862-1893), violinista, pianista y compositor mexicano.
 Marta Villanueva Cárdenas (1894-1995), escritora y pintora chilena.
 Carlos Raúl Villanueva Astoul (1900-1975), arquitecto y urbanista venezolano.
 Carlos Alejandro Villanueva Martínez (1908-1944), futbolista peruano.
 Armando Villanueva del Campo (1915-2013), político peruano.
 Enrique Sappia Villanueva (1942-1997), cantante argentino.
 César Villanueva Arévalo (n. 1946), administrador y político peruano.
 Mario Ernesto Villanueva Madrid (n. 1948), político  mexicano.
 Darío Villanueva Prieto (n. 1950), teórico y crítico literario español.
 Tomás Félix Villanueva Rodríguez (1953-2017), abogado y político español.
 Francisco Villanueva Medina (n. 1965), futbolista español.
 Miguel Ángel Villanueva González (n. 1967), político español.
 Mayrín Villanueva Ulloa (n. 1970), actriz mexicana.
 Rafael Villanueva Salazar (n. 1975), futbolista peruano.
 Cristina Villanueva Ramos (n. 1976), periodista y presentadora española.
 José Antonio Villanueva Trinidad (n. 1979), ciclista español.
 Carlos Andrés Villanueva Rolland (n. 1986), futbolista chileno.
 Claudio Matthías Villanueva Gutiérrez (n. 1993), futbolista chileno.
 Mikel Villanueva Álvarez (n. 1993), futbolista venezolano.

Instituciones  
 Universidad Villanueva
 Edificio Villanueva del Museo del Prado, sede principal del Museo del Prado.
 Club Deportivo Villanueva, club de fútbol de Villanueva de Córdoba, Córdoba, España.
 Villanueva Club de Fútbol, club de fútbol de Villanueva de Gállego, Zaragoza, España.
 Marquesado de Villanueva del Fresno, título nobiliario español creado por el rey Carlos I en 1530, referente a la localidad de Villanueva del Fresno.
 Marquesado de Villanueva del Río, título nobiliario español creado por el rey Felipe II en 1571, referente a la localidad de Villanueva del Río.
 Marquesado de Villanueva de Valdueza,  título nobiliario español creado por el rey Felipe IV en 1624, referente a la localidad de Villanueva de Valdueza.
 Marquesado de Villanueva de las Torres, título nobiliario español creado por el rey Carlos II en 1673, referente a la localidad de Villanueva de las Torres.
 Marquesado de Villanueva y Geltrú, título nobiliario español creado durante el reinado de Alfonso XIII, por la reina regente María Cristina de Habsburgo Lorena, en 1889, referente a la localidad de Villanueva y Geltrú.